YGS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Germansen (Canada)